Miceli ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Miceli (* 1994), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Debrah Ann Miceli (* 1964), italienisch-US-amerikanische ehemalige Wrestlerin und Monstertruckfahrerin
 Ernesto Miceli (1889–1976), Journalist, Musiker und Politiker 
 Felisa Miceli (* 1952), argentinische Politikerin
 Fernando Miceli (* 1963), argentinischer Sänger und Komponist
 Martina Miceli (* 1973), italienische Wasserballspielerin
 Tony Miceli (* 1960), amerikanischer Jazzmusiker
 Vito Miceli (1916–1990), italienischer General und Politiker

Siehe auch:
 Micheli